Сергей Дмитриевич Умников ( — ) — почётный гражданин города Пушкина, основатель 1-го музея А. А. Ахматовой. Лауреат Царскосельской художественной премии.

Основатель 1-го в стране музея Анны Андреевны Ахматовой на ул. Вокзальной д. 25 кв. 21.

Когда Сергей Дмитриевич открыл доступ к своей коллекции, его квартиру "стали посещать ближайшие знакомые, затем знакомые знакомых, а потом весть о музее распространилась и по всему Советскому Союзу. Были посетители из Америки, Англии, Франции, Германии, Дании, Финляндии и многих других стран…"

Своим подвижническим трудом он добился переименования улицы Вокзальной в г. Пушкине на улицу Ахматовскую.

Участник Финской и Великой Отечественной войн.

pamyat-naroda.su›awards/anniversaries/1520081619

Орден Отечественной войны II степени.

Место рождения: Мордовская АССР, Чамзинский р-н, с. Собаков.

Похоронен под номером 132 на Казанском кладбище в г. Пушкин (Царское Село), Ленинградской области.

| Форум forum.vgd.ru›?o=1&t=4117&st=&p=109458

Похороненные на Казанском кладбище